RTN peut être :
 RTN (Radio Télévision Neuchâtel), une radio régionale suisse.
 Routing transit number, un code d'identification bancaire américain.